Harjamukti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Harjamukti, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Harjamukti, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar